Volvo V70
NEC V70
Venera 7, werknaam 3V (V70)